Velika nagrada Evrope 2016 je osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 19. junija 2016 premierno na uličnem dirkališču Baku v Bakuju, Azerbajdžan. Zmagal je Nico Rosberg, Mercedes, drugo mesto je osvojil Sebastian Vettel, Ferrari, tretje pa Sergio Pérez, Force India-Mercedes.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 1
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:43,685
| 1:42,520
| 1:42,758
| 1
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 2
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| 1:44,462
| 1:43,939
| 1:43,515
| 7
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 3
| align="center" | 3
|  Daniel Ricciardo
| 
| 1:44,570
| 1:44,141
| 1:43,966
| 2
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 4
| align="center" | 5
|  Sebastian Vettel
| Ferrari
| 1:45,062
| 1:44,461
| 1:43,966
| 3
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 5
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 1:44,936
| 1:44,533
| 1:44,269
| 4
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 6
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 1:45,494
| 1:44,696
| 1:44,483
| 5
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 7
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:44,694
| 1:44,687
| 1:44,717
| 6
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 8
| align="center" | 77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| 1:44,706
| 1:44,477
| 1:45,246
| 8
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 9
| align="center" | 33
|  Max Verstappen
| Red Bull Racing-TAG Heuer
| 1:44,939
| 1:44,387
| 1:45,570
| 9
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 10
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1:44,259
| 1:43,526
| 2:01,954
| 10
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 11
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Haas-Ferrari
| 1:45,507
| 1:44,755
|
| 11
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 12
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 1:44,860
| 1:44,824
|
| 12
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 13
| align="center" | 55
|  Carlos Sainz, Jr.
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:44,827
| 1:45,000
|
| 18
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 14
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| McLaren-Honda
| 1:45,525
| 1:45,270
|
| 13
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 15
| align="center" | 21
| style="padding-right:24px" | 
| Haas-Ferrari
| 1:45,300
| 1:45,349
|
| 14
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 16
| align="center" | 12
|  Felipe Nasr
| Sauber-Ferrari
| 1:45,549
| 1:46,048
|
| 15
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 17
| align="center" | 88
|  Rio Haryanto
| MRT-Mercedes
| 1:45,665
|
|
| 16
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 18
| align="center" | 94
|  Pascal Wehrlein
| MRT-Mercedes
| 1:45,750
|
|
| 17
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 19
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren-Honda
| 1:45,804
|
|
| 19
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 20
| align="center" | 9
|  Marcus Ericsson
| Sauber-Ferrari
| 1:46,231
|
|
| 20
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 21
| align="center" | 20
|  Kevin Magnussen
| Renault
| 1:46,348
|
|
| PL
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 22
| align="center" | 30
|  Jolyon Palmer
| Renault
| 1:46,394
|
|
| 21
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 1
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 51
| 1:32:52,366
| 1
| align="center" |  25
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 2
| align="center" | 5  
|  Sebastian Vettel
| Ferrari
| 51
| +16,696
| 3
| align="center" | 18
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 3
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| 51
| +25,241
| 7
| align="center" | 15
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 4
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 51
| +33,102
| 4
| align="center" |  12
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 5
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 51
| +56,335
| 10
| align="center" | 10
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 6
| align="center" | 77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| 51
| +1,00,886
| 8
| align="center" | 8
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 7
| align="center" | 3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull Racing-TAG Heuer
| 51
| +1:09,229
| 2
| align="center" | 6
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 8
| align="center" | 33
|  Max Verstappen
| Red Bull Racing-TAG Heuer
| 51
| +1,10,696
| 9
| align="center" | 4
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 9
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 51
| +1,17,708
| 12
| align="center" | 2
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 10
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 51
| +1,25,375
| 5
| align="center" | 1
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 11
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren-Honda
| 51
| +1,44,817
| 19
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 12
| align="center" | 12
|  Felipe Nasr
| Sauber-Ferrari
| 50
| +1 krog
| 15
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 13
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Haas-Ferrari
| 50
| +1 krog
| 11
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 14
| align="center" | 20
|  Kevin Magnussen
| Renault
| 50
| +1 krog
| PL
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 15
| align="center" | 30
|  Jolyon Palmer
| Renault
| 50
| +1 krog
| 21
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 16
| align="center" | 21
|  Esteban Gutiérrez
| Haas-Ferrari
| 50
| +1 krog
| 14
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 17
| align="center" | 9
|  Marcus Ericsson
| Sauber-Ferrari
| 50
| +1 krog
| 20
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 18
| align="center" | 88
|  Rio Haryanto
| MRT-Mercedes
| 49
| +2 kroga
| 16
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| McLaren-Honda
| 42
| Menjalnik
| 13
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| align="center" | 94
|  Pascal Wehrlein
| MRT-Mercedes
| 39
| Zavore
| 17
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| align="center" | 55
|  Carlos Sainz, Jr.
| Toro Rosso-Ferrari
| 31
| Vzmetenje
| 18
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
| Toro Rosso-Ferrari
| 6
|Vzmetenje
| 6
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in viri 

Formula 1 sezona 2016
2016